Радикалцентризм
 Радикальний центр (хімія)